Der Begriff Heterogonie (Gr. ἑτερόγονος  heterogonos, aus: ἕτερος heteros, verschieden, und γίγνομαι gignomai, entstehen) bezeichnet:

 in der Biologie einen Generationswechsel,
 Heterogonie (Psychologie) in der Psychologie die Entstehung von Zwecken aus sich verändernden Motiven.